Bernhardshof ist ein Ortsname:

 Bernhardshof (Abtsgmünd), Einzelhof im Gemeindeteil Hohenstadt von Abtsgmünd im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Bernhardshof (Gemeinde Kirchschlag), Katastralgemeinde und Ortschaft der Gemeinde Kirchschlag im Bezirk Zwettl, Niederösterreich